

Porosz felkelések (a Német Lovagrend ellen) 

 Első porosz felkelés (1242–1253)
 Második porosz felkelés (1260–1274)
 1295-ös porosz felkelés